Список рек Коста-Рики — перечислены реки длиной более 50 км.

 
Коста-Рика